You Don’t Know Jack  () bezeichnet

 You Don’t Know Jack, Computerspielquiz-Serie ab 1995
 You Don’t Know Jack (Lied), Lied des Countrysängers Luke Bryan
 Englischer Originaltitel der US-amerikanischen Filmbiografie Ein Leben für den Tod aus dem Jahr 2010
 Englischer Originaltitel der 86. Folge (Staffel 4, Folge 20) der US-Fernsehserie Grimm (Fernsehserie) aus dem Jahr 2016